Privat kan syfta på:

 Privatliv – en mänsklig rättighet
 Privat sektor –  består enligt definition av hushåll och privatägda företag som syftar till ekonomisk vinst
 Privat egendom – egendom som ägs av den privata sektorn
 Privatperson – för att särskilja personen från eventuella titlar eller roller som denna också har
 Privata aktiebolag – handlas inte på en aktiebörs eller någon annan organiserad marknadsplats
 Privatskola – en typ av skola som inte administreras av lokala, regionala eller nationella myndigheter
 Privat - artistnamn för sångaren Erik Rapp